Liederbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Liederbach am Taunus, Gemeinde im Main-Taunus-Kreis in Hessen
 Liederbach (Alsfeld), Ortsteil der Stadt Alsfeld im Vogelsbergkreis in Hessen
 Liederbach (Dillendorf), Ortsteil der Gemeinde Dillendorf im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz
 in früheren Zeiten wurde der Name auch vereinfachend für Unterliederbach oder Oberliederbach verwendet, die nahe beieinander und urkundlich nur schwer zu trennen sind

Gewässer:
 Liederbach (Bentreff), Zufluss der Bentreff, bei Wohratal im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Liederbach (Brend), linker Zufluss der Brend nach Unterweißenbrunn, Stadt Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Liederbach (Main), Zufluss des Mains, durch den Main-Taunus-Kreis nach Frankfurt-Höchst, Hessen
 Liederbach (Schwalm), Zufluss der Schwalm, bei Alsfeld im Vogelsbergkreis, Hessen
 Liederbach (Rhein), rechter Zufluss des Rheins, bei Waldshut-Tiengen, Baden-Württemberg